Settegast ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Settegast (1852–1936), deutscher Landwirtschafts- und Gartenbaulehrer und Leiter der "Höheren Gärtner-Lehranstalt zu Köstritz
 Henry Settegast (1853–1901), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler
 Hermann Settegast (1819–1908), deutscher Agrarwissenschaftler
 Joseph Settegast (1813–1890), deutscher Kirchenmaler
 Joseph Maria Settegast (1780–1855), deutscher Mediziner
 Mary Settegast (1934 2020), US-amerikanische Prähistorische Archäologin 

Siehe auch:
 Haus Settegast
 Settgast